Steudelia är ett släkte av kransörtsväxter. Steudelia ingår i familjen kransörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kransörtsväxter
Steudelia